Antonio Capaldi – politico italiano
 Francesca Capaldi – attrice statunitense
 Jim Capaldi – batterista britannico
 Lewis Capaldi – cantautore scozzese
 Peter Capaldi – attore, regista e sceneggiatore scozzese
 Tony Capaldi – calciatore nordirlandese

Pagine correlate
 Capaldo